Михкельсон — фамилия. Известные носители:

 Михкельсон, Марко (род. 1969) — эстонский политический деятель и журналист.
 Михкельсон, Фридеберт (известный как Фридеберт Ту́глас; 1886—1971) — эстонский прозаик, литературный критик и переводчик, искусствовед, литературовед. Народный писатель Эстонской ССР, член-корреспондент Академии наук ЭССР.
 Михкельсон, Эне (1944—2017) — эстонская поэтесса и прозаик, литературный критик.

См. также 
 Михельсон